

Geografia 
 Hinkley – obszar niemunicypalny w Stanach Zjednoczonych w stanie Kalifornia w  hrabstwie San Bernardino  
 Hinkley Point – cypel w hrabstwie Somerset w Wielkiej Brytanii

Inne znaczenia 
 Hinkley High School – szkoła średnia w Aurora w stanie Kolorado, jedna ze 100 najlepszych w Stanach Zjednoczonych
 Hinkley Point A – brytyjska elektrownia atomowa w hrabstwie Somerset, działająca w latach 1965-2000
 Hinkley Point B – brytyjska elektrownia atomowa w hrabstwie Somerset, działająca od 1976

Osoby noszące nazwisko Hinkley 
 Tim Hinkley (ur. 1946) – brytyjski piosenkarz i producent muzyczny
 Daniel J. Hinkley (ur. 1953) – amerykański ogrodnik i autor książek o ogrodnictwie
 David V. Hinkley (ur. przed 1955) – brytyjski profesor statystyki i autor publikacji naukowych
 Tommy Hinkley (ur. 1960) – amerykański aktor
 Ken Hinkley (ur. 1966) – australijski zawodnik i trener futbolu australijskiego
 Clayton Hinkley (ur. 1989) – australijski zawodnik grający w futbol australijski

Postacie fikcyjne 
 Ralph Hinkley – główny bohater amerykańskiego serialu Największy amerykański bohater grany przez Williama Katta.

Zobacz też 
 Hinckley – strona ujednoznaczniająca

Przypisy